Brian Johnson – cantante britannico, frontman del gruppo musicale AC/DC 
Brian Johnson – artista di effetti speciali britannico, vincitore di premio Oscar
Brian Johnson – atleta statunitense
Brian Johnson – giocatore di baseball statunitense

Bryan Johnson – cantante britannico, secondo classificato all'Eurovision Song Contest 1960